00, dvě nuly, mohou označovat:

 ’00 – zkrácené označení roku 2000, 1900, apod.
 00 – číslo dveří označující záchod
 0-0, šachová notace rošády
 mouka 00 (hladká mouka)

podobné
 OO